Bradina, naselje u općini Konjic, BiH
Bradina, leptir iz porodice Crambidae